Погостовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Погостовская волость (Переславский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Погостовская волость (Жиздринский уезд) — в составе Калужской губернии
 Погостовская волость (Краснинский уезд) — в составе Смоленской губернии